Ше́фер — прізвище, що походить від німецького  — вівчар (від середньо-верхньо-німецького schæfære). Відомі носії:

 Бодо Шефер (;  1960) — німецький письменник, лектор, бізнесмен і підприємець.
 Вінфрід Шефер (;  1950) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника, після завершення ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Ганс Шефер (;  1927) — німецький футболіст, що грав на позиції лівого флангового нападника.
 Генріх Шефер (; 1907—1944) — німецький офіцер-підводник, фрегаттен-капітан крігсмаріне.
 Густав Шефер (;  1988) — барабанщик, один із членів гурту «Tokio Hotel».
 Ернст Шефер (; 1910—1992) — німецький дослідник, мисливець, зоолог, орнітолог, тибетолог, штурмбанфюрер СС.
 Карл Шефер (; 1909—1976) — австрійський фігурист, олімпійський чемпіон (1932, 1936).
 Каролін Шефер — німецька легкоатлетка.
 Крістіна Шефер (;  1965) — німецька оперна співачка (сопрано).
 Леопольд Шефер (; 1784—1862) — німецький поет, белетрист і композитор.
 Макс Шефер (; 1907—1987) — німецький офіцер Ваффен-СС, оберфюрер СС.
 Макс Шефер (; 1907—1990) — німецький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Марсель Шефер (;  1984) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Пітер Шефер (;  1977) — професійний канадський хокеїст, нападник.
 Рафаель Шефер (, уроджений Рафал Шафарчик, ;  1979) — німецький футболіст польського походження, воротар.
 Тім Шефер (;  1967) — розробник комп'ютерних ігор.
 Фріц Шефер (; 1912—1973) — німецький борець греко-римського та вільного стилю, олімпійський медаліст (1936).
 Ян Шефер (;  1974) — німецький весляр-байдарочник, олімпійський медаліст (2000).

Інше 
 15412 Шефер (15412 Schaefer) — астероїд головного поясу, відкритий 2 січня 1998 року.

Див. також 
 Шеффер
 Шафер

Німецькі прізвища